Arias se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elizabeth T. Arias
 John Jairo Arias
 Jorge R. Arias
 Salvador Arias
 Tatiana Arias